Zillerstraße steht für: 

 Zillerstraße (Leipzig), Straße mit Denkmalbebauung in Leipzig, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Reudnitz-Thonberg, P–Z
 Zillerstraße (Radebeul), Straße mit zahlreicher Denkmalbebauung in Radebeul, Sachsen